Нефтечала означает:
 Нефтчала — город и административный центр Нефтечалинского района Азербайджана.
 Нефтчала — футбольный клуб.